Dimo – ipocoristico bulgaro del nome proprio di persona Demetrio e variante italiana del nome Disma
Dimo – città dell'Equatoria Centrale (Sudan del Sud)